Эпке Ян Зондерланд (; ) — голландский гимнаст, олимпийский чемпион 2012 года, трехкратный чемпион и трехкратный вице-чемпион мира в упражнениях на перекладине. Имеет прозвище «Летучий голландец».

Биография и начало спортивной карьеры 
Эпке Зондерланд родился 16 апреля 1986 года в Леммере. Начал заниматься гимнастикой с четырёх лет. У него есть два брата Херре и Йохан, а также сестра Геске — все гимнасты. Эпке окончил Университет Гронингена, медицинский факультет.

Личная жизнь 

В сентябре 2016 года Зондерланд женился на Линде Стин. 13 октября 2018 года у супругов родился сын Берт Эйзе Зондерланд. 1 апреля 2021 года у супругов родился второй сын Ян Зондерланд.

Спортивная карьера

2004 
Зондерланд впервые успешно выступил на мировой арене как юниор в 2004 году. На Чемпионате Европы в Любляне он был четвёртым в соревнованиях по многоборью, также завоевал серебряную медаль за выступление на перекладине. В том же году он стал абсолютным чемпионом Нидерландов, обойдя своего старшего брата Херре.

2005—2006 
В 2005 году на чемпионате мира в Мельбурне Эпке Зондерланд и Джеффри Ваммес стали первыми нидерландскими гимнастами в истории, которые вышли в финал чемпионата. В итоге Эпке занял 11-е место. В том же году на Чемпионате Европы он занял лишь 15-е место, что стало своего рода разочарованием. Через год на чемпионате Европы в греческом Волосе по результатам выступлений на перекладине он стал шестым, на Кубке Мира в Глазго в той же дисциплине он получил серебро, а в Тегеране одержал свою первую победу. В этом же году Зондерланд во второй раз стал абсолютным чемпионом в своей стране.

2007—2008 
В 2007 году Эпке участвовал как в домашнем Чемпионате Европы в Амстердаме, так и в Чемпионате мира в Штутгарте. На Чемпионате Европы он стал первым нидерландским спортсменом, занявшим шестую позицию в многоборье, там же выиграл бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях. Позже, в сентябре, на Чемпионате мира Эпке занял четвёртое место в соревнованиях на перекладине, что позволило ему попасть на Пекинскую Олимпиаду. В том же году Эпке выиграл Кубок мира в Глазго. На Олимпиаде он выступил неудачно, заняв только 7-е место в выступлениях на перекладине. Однако, Эпке исполнил уникальную программу с очень высокой сложностью: голландский гимнаст единственный среди финалистов включил связку из двух перелётов Ковача (в группировке и в группировке с поворотом на 360 градусов). В квалификации он прекрасно исполнил эту программу, но в финале у него произошёл сбой и связку не удалось исполнить, после чего последовало падение.

2009—2011 
В 2009 году Эпке выиграл серебряную медаль в выступлении на перекладине на лондонском чемпионате мира, через год на домашнем первенстве мира в Роттердаме он взял ещё одно «серебро» в той же дисциплине. А в 2011 году он стал и чемпионом Европы.
Примечательно, что Эпке в период с 2009 по 2011 годы лишь немногим уступал китайским спортсменам в базовой оценке, что приводило к «недобору» итоговой оценки для первого места. К примеру, в 2009 году он исполнил комбинацию на 7,3 балла. А в 2010 году исполнил также программу на 7,3. Зато он стал единственным из сильнейших гимнастов на тот момент, кто включил в свою программу связку из сальтовых перелётов Ковача и «Ковача» с поворотом на 360 градусов.

В 2011 году к чемпионату миру Эпке сумел выполнил впервые в истории уникальную связку «Ковач прямым телом с поворотом на 360» + «Ковач с поворотом на 360». Никто до него не пробовал соединить два винтовых перелёта, один из которых группы «G». Тем не менее, в финале он сорвался со снаряда на перелёте Ямаваки, но получил в базовой оценке 7,7 балла.

2012 
На Летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Эпке с наилучшим результатом 16.533 (сложность 7.9) выиграл золотую медаль в соревнованиях на перекладине. Его выступление включало в себя сложнейшую лётную связку из трех перелётов (Кассина-Ковач-Кольман). Победа Эпке принесла первую золотую медаль голландцам в спортивной гимнастике, также он стал первым голландским гимнастом, завоевавшим награду в индивидуальных соревнованиях.

2013—2016 
После победы на Олимпийских играх 2012 года, Эпке становится чемпионом мира на перекладине в 2013 и 2014 годах. Он прибавляет в технике, выполнения комбинации, по сравнению с выступлением на Олимпиаде, где он достаточно «грязно» исполнял свою комбинацию. Сложность программы Эпке составляла 7,7 баллов. Он выполнял две связки перелётов «Ковач прямым телом с пируэтом + Ковач» и «Кольман + Гейлорд 2».

На тренировках Эпке смог соединить все эти четыре перелёта в одну связку, но на соревнованиях он ни разу её не исполнял. В 2015 году Эпке не смог попасть в финал на перекладине, так как не смог достаточно чисто выполнить свою комбинацию.

Эпке также выступает на брусьях, причём иногда набирает высокую сложность в 7,0 баллов. Он стал «автором» элемента на этом снаряде — Диамидовский поворот на 450 градусов — Хейли на 270 градусов. Этот элемент получил группу сложности «F».

Звания и награды 
 Спортсмен года в Нидерландах (2009 и 2011).
 Рыцарь Ордена Оранских-Нассау (2012).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Эпке Зондерланд на twitter.com

Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гимнасты Нидерландов
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2020 года